Саима́ Сафи́евна Кари́мова (31 октября 1926, Фрунзе — 1 января 2013, Нерюнгри) — советский и российский геолог, главный геолог Южно-Якутской комплексной экспедиции (1968—1988), Герой Социалистического Труда (1976).

Биография 
Саима Каримова родилась в 1926 году в городе Фрунзе Киргизской ССР в семье рабочего. По национальности татарка — родители переехали в Киргизию в 1921 году из Татарии. Учёбу в школе начала в родном городе.

В 1937 году, опасаясь репрессий, семья Каримовых переехала в Донбасс, в шахтерский поселок Рутченково, который ныне является частью Донецка. Здесь Саима продолжила учёбу в украинской школе, стала отличницей.

В 1941 году, в связи с началом Великой Отечественной войны, семья Саимы Сафиевны эвакуировалась на восток, в родную Татарию, где они проживали в селе Черки-Гришино Буинского района. В 1945 году Каримова окончила 10 классов в городе Буинск и поступила в Казанский университет, на геологический факультет. Ещё в студенческие годы, в свою первую практику, она оказалась в Восточной Сибири, работала в Олёкминской геологоразведочной экспедиции.

По окончании университета в 1950 году Каримова по распределению прибыла в Южную Якутию, в Алданскую геологоразведочную экспедицию (посёлок Укулан). Здесь получила назначение на самый сложный участок — Нимнырскую партию (посёлок Снежный). В связи с труднодоступностью участка, добираться до места работы тогда приходилось пешком, поэтому Каримовой приходилось преодолевать по 47 километров, передвигаясь вдвоём с подругой вслед за телегами, которые везли взрывчатку.

После пяти лет работы на Фёдоровском слюдяном месторождении, с 1955 года Саима Каримова работала в Южно-Якутской комплексной экспедиции, в должностях старшего геолога углеразведочных и тематических партий, начальником геологического отдела. Её задачей было досконально изучить и доказать в Госкомитете запасов СССР высокие возможности Нерюнгринского угольного месторождения.

По данному вопросу Каримова в первый раз ездила в Госкомитет запасов СССР с отчётами по Нерюнгринскому угольному месторождению в 1959 году. Потом — также в 1960 и в 1962 годах. После получения установок из Москвы, приходилось заново бурить сотни скважин, поднимать прежние результаты бурения, проверять каротажные картограммы.

В 1968 году Саима Сафиевна Каримова была назначена главным геологом Южно-Якутской комплексной экспедиции. Она внесла весомый вклад в геологическое изучение территории юга Якутии, подготовку к промышленному освоению Южно-Якутского бассейна коксующих углей, на базе которого вырос современный Южно-Якутский территориально-промышленный комплекс. Именно под её руководством было проведено окончание разведки Нерюнгринского угольного месторождения.

В 1971 году в Нерюнгри прибыла техническая комиссия из Японии, которая представляла восемь металлургических фирм. Они признали уголь Южной Якутии достаточно ценным и даже заключили с правительством СССР интересное соглашение — предложили японское оборудование в обмен на нерюнгринский уголь.

В связи с этим, перед Каримовой была поставлена жёсткая задача: за четыре месяца составить по Нерюнгринскому месторождению окончательный отчёт и в декабре 1973 года защитить его запасы в Госкомитете. И ей это блестяще удалось, ведь только по оценкам высокой государственной комиссии, запасы одного только пласта «Мощный» угольного разреза «Нерюнгринский» составили 450 миллионов тонн угля. А по прошествии многих лет результаты разработки данных месторождений показали, что запасов было ещё больше.

За выдающиеся заслуги в области разведки и добычи полезных ископаемых, а также за повышение эффективности работы в рамках девятой пятилетки, 10 марта 1976 года Саиме Каримовой было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1981 году ею было открыто Эльгинское угольное месторождение, она также принимала участие в оценке россыпных месторождений золота, урана, молибдена, гранита, мрамора, строительных материалов, облицовочного сырья в Якутии. Вела поиски подземных пресных и минеральных вод для объектов Южно-Якутского угольного комплекса.

Именно при участии Каримовой разрабатывались действующие сегодня угольные месторождения «Денисовское», и «Чульмаканское». Железорудные месторождения «Десовское» и «Таёжное» входят в нынешний инвестиционный проект «Комплексное развитие Южной Якутии» и вскоре начнётся их разработка, флогопитовые месторождения «Фёдоровское», «Надёжное», «Южное» пока ещё только ждут своего часа.

Является автором и соавтором более двадцати печатных статей по геологии и освоению Южно-Якутского каменноугольного бассейна.

С 1988 года Саима Каримова находилась на заслуженном отдыхе. 1 января 2013 года она скончалась в городе Нерюнгри, где проживала в последние годы жизни.

В феврале 2013 года, к мэру города Нерюнгри обратились ветераны Южно-Якутской геологии с предложением присвоить одной из улиц города имя Саимы Каримовой. Мэр Леонид Олейник обещал рассмотреть этот вопрос в ближайшее время.

Награды и звания

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1976)
 орден Ленина (1976)
 орден Трудового Красного Знамени
 медаль «За трудовую доблесть»
 Государственная премия СССР (1982)

Звания 
 Заслуженный геолог РСФСР
 Заслуженный геолог Якутской АССР
 Почётный гражданин Нерюнгринского района (18 декабря 1982 года)
 Почётный гражданин Республики Саха (Якутия) (1997)

Примечания

Ссылки 

 «Мать всех геологов». Слово о Саиме Каримовой — SakhaNews
 Каримова Саима Софиевна// Энциклопедия ЯСИА

Геологи СССР
Выпускники Казанского университета
Почётные граждане Республики Саха (Якутия)
Заслуженные геологи Якутской АССР
Почётные граждане Нерюнгринского района